Afroqueta capensis je biljka iz porodice Passifloraceae, roda Afroqueta. Turnera capensis nije bila riješena statusa, a Afroqueta capensis je prihvaćeno ime. Bazionim je:
 Turnera capensis  Harv., 1862.
Drugo ime za bazionim Turnera capensis je:
 Piriqueta capensis (Harv.) Urb., 1883.
Svi su sinomimi.
Raste u Južnoj Africi, u Transvaalu u porječju rijeke Apjes, Cape Colony, Natalu, u Limpopou, Sjeverozapadnoj provinciji, Gautengu, Mpulamangi, KwaZulu-Natalu, u Esvatiniju, južnom Zimbabveu i južnom Mozambiku.

Biljka je patuljasta, sufrutikozna, listovi ponešto kopljasti.

Nije svrstana u IUCN-ov popis ugroženih vrsta.

Izvori

Vanjske poveznice 

Germplasm Resources Information Network (GRIN), SAD-ov odjel za poljodjelstvo, služba za poljodjelska istraživanja. Afroqueta

Passifloreae